Kärlek utan gränser kan avse:

 Kärlek utan gränser, rik och fri – en psalm med text och musik av Herbert Booth
 Kärlek utan gränser (film) – en film från 1997

Se även 
 Kärlek utan gräns – en film från 1981